Chroniosuchidae — родина напівводних рептіліоморфних амфібій, знайдених у відкладеннях верхньої пермського та верхнього тріасового періодів, переважно в Росії. Загалом вони були досить великими тваринами з довгими щелепами, схожими на ті, що є у сучасних крокодилів, і, ймовірно, вели подібний спосіб життя, як річкові рибоїдні та хижаки, які сидять у засідці. Як і всі хроніозухії, вони мали на спині обширний остеодермальний панцир, можливо, як захист від наземних хижаків, таких як пермські терапсиди та тріасові рауісукії.

Філогенез 
Нижче наведено кладограму від Buchwitz et al. (2012), що показує філогенетичні зв'язки хроніозухід:

Примітки 

Чотириногі